Název Libkovice nese více obcí:
 Libkovice (Lubenec) – vesnice v okrese Louny, část obce Lubenec
 Libkovice – zaniklá obec poblíž obce Mariánské Radčice v okrese Most
 Libkovice pod Řípem – obec v okrese Litoměřice